Lasiurus est un nom :
 Lasiurus, le genre de mammifère,  de la famille des vespertilionidés
 Lasiurus, le genre végétal, de la famille des poacées